Санта-Крус-де-ла-Сьерра:

 Санта-Крус-де-ла-Сьерра — город в Боливии, административный центр департамента Санта-Крус.
 Санта-Крус-де-ла-Сьерра — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.